Ptilodictyidae är en familj av mossdjur. Ptilodictyidae ingår i ordningen Cryptostomida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Ptilodictyidae